mraz, meteorološka pojava
 posolica, meteorološka pojava
 Slana (pleme), indijansko pleme na Aljaski
 Slana (Petrinja), gradsko naselje Petrinje